Los Maxilares de Perón fue un grupo musical argentino que se presentaba ocasionalmente en bares y del que sólo se conservan grabaciones piratas, debido a que no lanzaron ningún disco en forma oficial. Estaba conformada por Andrés Calamaro (ex Los Abuelos de la Nada) en voz y teclados, Roberto Pettinato (ex Sumo) en saxo, y Sergio Itzcowicz en batería.

Referencias 

Grupos de rock de Argentina
Epónimos de Juan Domingo Perón